La Casa Nova de la Coma, masia de Moià (Moianès) 
 La Casa Nova de l'Heura, masia de Moià (Moianès)
 La Casa Nova de Lladurs, masia de Lladurs (Solsonès)
 La Casa Nova de l'Oliva, masia de Pinós (Solsonès)
 La Casa Nova del Prat, masia de Moià (Moianès)
 La Casa Nova de Valls, entitat de població de Guixers.
 Casa Nova del Verdeguer, masia de Castellcir (Moianès)
 La Casa Nova de la Vileta, masia de Castellcir (Moianès)
 Casa Nova, ciutat brasilera de l'estat de Bahia.